Østergårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østergårde (Nørre Jernløse Sogn) – en bebyggelse i Nørre Jernløse Sogn
 Østergårde (Nørre Kongerslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Kongerslev Sogn
 Østergårde (Søndbjerg Sogn) – en bebyggelse i Søndbjerg Sogn
 Østergårde (Vive Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vive Sogn
 Østergårde (Ørting Sogn) – en bebyggelse i Ørting Sogn